Lluís González-Mestres (Barcelona, 1948), físic català.
 Lluís Gonzàlez i Pujol (Sallent, 1969), futbolista català que jugava de davanter.* 
 Lluís Gonzàlez i Canes (Lleida, 1996), piragüista del club nàutic mig segre de Ponts que està a l'equip espanyol Júnior de la selecció espanyola.